Следствие в математике — утверждение, которое легко можно доказать из предыдущего утверждения.

Обзор 
В математике, следствием является теорема с небольшим доказательством, которое следует из другой теоремы. Использование термина следствие вместо «утверждение» или «теорема» субъективно.

Утверждение Б является следствием утверждения А, если Б можно легко вывести из А. Следствие, как правило, вторично по отношению к основной теореме; если следствие играет большую роль, то его вряд ли назовут следствием.

См. также 

 Аксиома
 Лемма (математика)
 Теорема

Примечания

Ссылки 

 From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/Corollary.html

 
Теоремы
Математические термины
Страницы с непроверенными переводами